Přírodní železo (26Fe) se skládá ze čtyř stabilních izotopů: 5,845 % tvoří 54Fe (může být radioaktivní s poločasem nad 3,1×1022 let), 91,754 % 56Fe, 2,119 % 57Fe a 0,282 % 58Fe.Známé radioizotopy železa mají nukleonová čísla od 45 do 75, nejstabilnější z nich jsou 60Fe s poločasem přeměny přibližně 2,6×106 let a 55Fe s poločasem 2,744 r. Ostatní se přeměňují s poločasy kratšími než 45 dní, většinou pod 1 minutu. Je také známo několik jaderných izomerů tohoto prvku.

Většina prací založených na měření izotopového složení železa se zaměřovala na změny obsahu 60Fe v procesech jako jsou nukleosyntéza (například studium meteoritů) a tvorba rud.

Železo-54 
Železo-54 je pozorovatelně stabilní, ovšem teoreticky se může přeměňovat dvojitým záchytem elektronu na 54Cr s poločasem nad 3,1×1022 let.

Železo-56 

56Fe je nuklid s nejmenší (klidovou) hmotností na nukleon, 930,412 MeV/c2, ovšem nikoliv s největší jadernou vazebnou energií na nukleon (tím je nikl-62). 56Fe je ovšem častějším konečným produktem fúzních řetězců ve velmi hmotných hvězdách a díky tomu je ve vesmíru mnohem rozšířenější než ostatní nuklidy s velmi vysokou vazebnou energií, jako jsou 62Ni, 58Fe a 60Ni.

Železo-57 
Izotop 57Fe se používá v Mössbauerově spektroskopii a nukleárně rezonanční vibrační spektroskopii.

Železo-60 
Železo-60 je izotop železa s poločasem přeměny 2,6 milionů let. Přeměňuje se beta minus přeměnou na kobalt-60. Stopová množství tohoto izotopu byla nalezena ve vzorcích měsíčních hornin.

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

 
železo
Železo